Grenfell ist der Familienname folgender Personen:

Bryan T. Grenfell (* 1954), britischer Biologe
 Bernard Pyne Grenfell (1869–1926), englischer Papyrologe
 Francis Grenfell, 1. Baron Grenfell (1841–1925), britischer Feldmarschall und Gouverneur von Malta
 George Grenfell (1849–1906), englischer Missionar und Afrikaforscher
 John Pascoe Grenfell (1800–1869), Admiral der brasilianischen Kriegsmarine und Diplomat des Kaiserreiches Brasilien
 Julian Grenfell, 3. Baron Grenfell (* 1935), britischer Politiker, Peer der Labour Party im House of Lords
 Russell Grenfell (?), englischer Marineoffizier und Schriftsteller
 Wilfred Grenfell (1865–1940), englischer Arzt und Missionar
 William Grenfell, 1. Baron Desborough (1855–1945), britischer Sportler und Politiker

Grenfell ist der Name folgender Orte:
 Grenfell (Australien) im australischen Bundesstaat New South Wales
 Grenfell (Saskatchewan) im Südosten der kanadischen Provinz Saskatchewan

Siehe auch:
 Morgan Grenfell, Investmentbank in London
 Grenfell Tower, Hochhaus in London